Górne Przedmieście to nazwa historycznych dzielnic miast:
 Górne Przedmieście w Bieczu
 Górne Przedmieście w Bielsku-Białej
 Górne Przedmieście w Cieszynie
 Górne Przedmieście w Myślenicach